Старший сын — самый старший из сыновей, а также:
 «Старший сын» — пьеса-комедия Александра Вампилова (1967)
 «Старший сын» — советский художественный телефильм режиссёра Виталия Мельникова (1976).
 «Старший сын» — опера композитора Геннадия Гладкова (1983).
 «Старший сын» — художественный фильм режиссёра Марюса Вайсберга (2006).
 «» — американская спецоперация времён Вьетнамской войны.

См. также 
 Майорат